La rue de la Hache peut désigner :

 la rue de la Hache à Metz ;
 la rue de la Hache à Nancy ;
 la rue de la Hache à Strasbourg ;
 la rue de la Hache à Toulouse.

C'est aussi l'ancien nom de la rue Berger à Paris.

Voir aussi 
 Impasse de la Hache